ECSD steht als Abkürzung für:
 Enhanced Circuit Switched Data
 European Central Securities Depository

EC-SD steht als Abkürzung für:
 Provinz Santo Domingo de los Tsáchilas nach ISO 3166-2

Abkürzung